Масиас () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:
 Масиас Влюблённый (около 1340—1370) — галисийский трубадур.
 Масиас, Альберто (род. 1969) — мексиканский футболист.
 Масиас, Джованни (род. 1994) — эквадорский футболист, нападающий клуба «Дельфин».
 Масиас, Иоанн (1585—1645) — испанский монах, католический святой.
 Масиас, Исабель (род. 1984) — испанская легкоатлетка.
 Масиас, Мануэль Тельо (1935—2010) — мексиканский политический деятель.
 Масиас, Хосе (1901—1966) — аргентинский футбольный рефери.
 Масиас, Хосе Хуан (род. 1999) — мексиканский футболист.
 Масиас, Энрико (род. 1938) — французский шансонье.
 Масиас, Эстуардо (род. 1940) — перуанский гребец.